Липница — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Липница — деревня в Кличевском районе Могилёвской области.

Болгария 
 Липница — село в общине Мизия Врачанской области.
 Липница — село в общине Ботевград Софийской области.

Россия 
 Липница — деревня в Севском районе Брянской области.
 Липница — хутор в Конышёвском районе Курской области, Беляевский сельсовет.
 Липница — хутор в Конышёвском районе Курской области, Платавский сельсовет.

См. также 
 Липница — сельская гмина Польше, входит как административная единица в Бытувский повят, Поморское воеводство.
 Липница — коммуна в Румынии, входил в состав жудеца Констанца.